Левентон — еврейская фамилия.

 Левентон, Аннабел (род. 1942) — английская актриса.
 Левентон, Виктор Львович (1866—1942) — фармацевт, редактор, двоюродный брат А. Я. Левентон.
 Левентон, Марем-Идес (Аделаида) Яковлевна (Алла Назимова; 1879—1945) — американская актриса театра и кино.
 Левентон, Владимир (при рождении Гофшнейдер, впоследствии Вэл Льютон; 1904—1951) — американский кинопродюсер и сценарист, племянник А. Я. Левентон и В. Я. Левентона.
 Левентон, Владимир Яковлевич (псевдоним В. Назимов; 1872—1940) — российский журналист, корреспондент «Утра России» и «Дня», брат А. Я. Левентон.
 Лёвентон, Леон (1889—1963) — румынский и французский шахматист, шахматный композитор.